Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1990/91, waarin de club op de veertiende plaats eindigde.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1990-1991 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Kärcher
Sportmerk: Diadora

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 1990/91